Monkesläktet eller blåmunkssläktet (Jansione) är ett släkte klockväxter med omkring 20 arter. Monkesläktet förekommer i Europa, södra Asien samt i Nordafrika.

I Europa förekommer fem arter, i Sverige endast en art, blåmunkar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Klockväxter